Polycysteuze nieren (Engels: polycystic kidney disease (PKD)), een aandoening waarbij in de nieren vele cystes gevormd worden - de autosomaal dominante (AD) variant daarvan wordt afgekort tot ADPKD
 Cystenieren (kat), dezelfde aandoening bij katten